Plusieurs princes de la famille Mamikonian ont porté le prénom de  :
 Vardan  Mamikonian, prince mamikonian mort en 365 ;
 Vardan II Mamikonian, tué en 451 à la bataille d'Avarayr ;
 Vardan III Mamikonian, marzpan d'Arménie de 572 à 573, puis émigré dans l'Empire byzantin.